TOCA Race Driver (również Pro Race Driver w USA, DTM Race Driver w Niemczech i V8 Supercars w Australii) – seria gier stworzonych oraz wydanych przez Codemasters, w pierwszej części skupiająca się jedynie na wyścigach samochodów osobowych, jednak w późniejszych rozszerzyła zakres do innych pojazdów zmotoryzowanych. Od momentu rozpoczęcia serii w 1997, wydana była na PC, Sony PlayStation, Sony PlayStation 2, PSP i Xboksa.

Gry z serii 
 TOCA Touring Car Championship (1997)
 TOCA 2 Touring Cars (1999)
 TOCA World Touring Cars (2000)
 TOCA Race Driver (2003)
 TOCA Race Driver 2 (2004)
 TOCA Race Driver 3 (2006)

Race Driver i Grid 
 Race Driver: Create and Race (2007)
 Grid (2008)
 Grid 2 (2013)
 Grid: Autosport (2014)
 Grid (2019)
 Grid Legends (2022)

Przypisy 

 
Serie gier komputerowych